Lawrenceville puede hacer referencia a las siguientes entidades locales de Estados Unidos:

Lawrenceville, pueblo del Estado de Georgia;
Lawrenceville, ciudad del Estado de Illinois;
Lawrenceville, lugar designado en el censo en el Estado de Nueva Jersey;
Lawrenceville, borough del Estado de Pensilvania;
Lawrenceville, localidad del Estado de Virginia.